Акпе́ров — Азербайджанская фамилия. Женская форма — Происходит от имени Алекпер.

Известные носители 
 Алекперов, Аваз Акпер оглы (род. 1952) — министр финансов Азербайджана.
 Алекперов, Азиз Юсиф оглы (род. 1960) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания, доктор филологических наук. 
 Алекперов, Айдын (род. 1966) — советский и азербайджанский футболист.
 
 Алекперов, Анар Сахиб оглы (род. 1977) — азербайджанский государственный деятель.
 Алекперов, Бабек Мурсал оглы (род. 1987) — азербайджанский военнослужащий.
 Алекперов, Вагит Юсуфович (род. 1950) — российский предприниматель и управленец, совладелец и президент нефтяной компании ПАО «Лукойл», владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва).
 Алекперов, Вугар Мурсал оглы (род. 1981) — азербайджанский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года.
 Алекперов, Ильгар Фарман оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Алекперов, Ильдар Руслан оглы (род. 2001) — азербайджанский футболист.

 Алекперов, Камал Джамал оглы (1928—2009) — азербайджанский скульптор, народный художник Азербайджана.
 Алекперов, Кудрат Аллахверды оглы (1888—1959) — Герой Социалистического Труда.
 Алекперов, Мамед Гамид оглы (1899—1959) — советский партийный и государственный деятель.
 Алекперов, Микаил Мамедович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Алекперов, Салман Мамед Гусейн оглы (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Алекперов, Самир Дадаш оглы (род. 1968) — азербайджанский футболист.
 Алекперов, Физули Гасан оглы (род. 1958) — министр труда и социальной защиты Азербайджана.
 Алекперов, Шахмар Зульфугар оглы (1943—1992) — советский азербайджанский актёр.

